Uładzimir Arłou (ur. 1938) – białoruski reżyser, pisarz i poeta
 Uładzimir Arłou (ur. 1953) – białoruski historyk, pisarz i poeta

Zobacz też 
 Władimir Orłow (1895−1938) – radziecki wojskowy